Молочково-Дубенец — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Круппская волость».

Расположена на севере района на берегу Псковского озера (Обдехского залива у устья реки Обдех), в 9 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Крупп.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 года составляла 11 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Карта O-35-080-B Масштаб: в 1 см 500 м. Госгисцентр

Населённые пункты Печорского района